Welkekrankheit können bei verschiedenen Pflanzen in verschiedener Art auftreten. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich.

 Welkekrankheit (Weinrebe)
 Verticillium-Welke
 Colletotrichum-Welkekrankheit